

-{MEM}- se može odnositi na:

 2,5-Dimetoksi-4-etoksiamfetamin, psihodelik i entaktogeni lek iz fenetilaminske i amfetaminske hemijske klase
Mem, izraz koji označava jedinicu kulturološke informacije
Mem na internetu, viralni sadržaj koji se od korisnika do korisnika širi putem interneta